Iso Härkäsäikkä är en udde i Finland. Den ligger på ön Karlö i landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Iso Härkäsäikkä åt sydost. Den högsta punkten i närheten är Härkinneva,  meter över havet,  km norr om Iso Härkäsäikkä.  Närmaste större samhälle är Siikajoki,  km söder om Iso Härkäsäikkä. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten
Karlö